F 806 is een naamsein in gebruik of gebruikt bij de Nederlandse marine. De volgende schepen hebben gevaren met dit naamsein:
 Hr. Ms. Van Amstel (1950), een Nederlands fregat van de Van Amstelklasse.
 Hr. Ms. De Ruyter (1976), een Nederlands fregat van de Trompklasse.